Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (primo turno)

 Jim Grabb /  David Macpherson (terzo turno)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (terzo turno)
 Wayne Black /  Sébastien Lareau (terzo turno)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1998